Psammetico I, sovrano della XXVI dinastia egizia
 Psammetico II, sovrano della XXVI dinastia egizia
 Psammetico III, sovrano della XXVI dinastia egizia
 Psammetico IV, presunto sovrano della XXVII dinastia egizia
 Psammetico, tiranno di Corinto nel VII secolo a.C.